Ever — шостий студійний альбом англійської групи IQ, який був випущений у 1993 році.

Композиції 
 The Darkest Hour – 10:52
 Fading Senses – 6:36
 Out of Nowhere – 5:10
 Further Away – 14:30
 Leap of Faith – 7:22
 Came Down – 5:57

Учасники запису 
 Пітер Нікколлс — вокал
 Майкл Голмс — гітара
 Мартін Орфорд — клавішні
 Джон Джовітт — бас-гітара
 Пол Кук — ударні

Джерела 
 Ever  allmusic
 Ever  last.fm

Альбоми IQ
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми